Говорящая с призраками () — фантастический сериал.

Обзор сезонов 
<div align="center">
{| class="wikitable"
|+
|- bgcolor="#CCCCCC" ! Сезон !! кол-во серий !! Премьерный показ !! годы показа!! DVD релиз
|- bgcolor="#FFFF00"
|align="center"| Сезон 1 ||align="center"| 22 ||align="center"| 23 сентября 2005 ||align="center"| 2006 ||align="center"| 31 октября 2006
|- bgcolor="#F79A3A"
|align="center"| Сезон 2 ||align="center"| 22 ||align="center"| 22 сентября 2006 ||align="center"| 2007 ||align="center"| 18 сентября 2007
|- bgcolor="#ED4431"
|align="center"| Сезон 3 ||align="center"| 18 ||align="center"| 27 сентября 2007 ||align="center"| 2008 ||align="center"| 2 сентября 2008
|- bgcolor="#13D213"
|align="center"| Сезон 4 ||align="center"| 23 ||align="center"| 3 октября 2008 ||align="center"| 2009 ||align="center"| 22 сентября 2009
|- bgcolor="#5ca3c1"
|align="center"| Сезон 5 ||align="center"| 22 ||align="center"| 25 сентября 2009 ||align="center"| 2010 ||align="center"| 12 октября 2010
|}

Эпизоды

Сезон 1 (2005 - 2006)

Сезон 2: 2006—2007

Сезон 3: 2007—2008

Сезон 4: 2008—2009

Сезон 5: 2009—2010

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сериала

Говорящая с призраками
Говорящая с призраками